Violette steht für:

 Violette (Vorname), weiblicher Vorname
 Violette (Alagnon), Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Alagnon
 La Violette (Automarke), ehemalige französische Automarke
 Violette (Film), französisch-belgische Filmbiografie (2013)
 Violette (Kartoffel), eine mehligkochende Kartoffelsorte
 Violette AC, haitianischer Fußballverein

Violette ist der Familienname folgender Personen:
 Cyndy Violette (* 1959), US-amerikanische Pokerspielerin
 Jean Violette (1876–1964), Schweizer Schriftsteller
 Wesley La Violette (1894–1978), US-amerikanischer Komponist

La Violette steht für:
 La Violette, Weiler der Gemeinde Belleherbe im Département Doubs, Frankreich

Siehe auch:
 Laviolette
 Violet
 Violett
 Die Violetten